62. Turniej Czterech Skoczni (niem. 62. Vierschanzentournee) – edycja Turnieju Czterech Skoczni, która została przeprowadzona w sezonie 2013/2014 na skoczniach w Niemczech i Austrii, w ramach Pucharu Świata w skokach narciarskich.

Turniej rozpoczął się 28 grudnia 2013, kiedy została rozegrana sesja kwalifikacyjna do konkursu w Oberstdorfie. 1 stycznia 2014 został przeprowadzony konkurs w Garmisch-Partenkirchen, natomiast 4 stycznia odbyły się zawody w Innsbrucku. Ostatni z konkursów odbył się 6 stycznia 2014 w Bischofshofen. Zwycięskiego tytułu bronił Austriak Gregor Schlierenzauer.

62. Turniej Czterech Skoczni wygrał Austriak Thomas Diethart. Drugie miejsce zajął jego rodak – Thomas Morgenstern. Na najniższym stopniu podium uplasował się Szwajcar Simon Ammann.

W Turnieju Czterech Skoczni rywalizacja w pierwszej serii toczy się systemem KO, a w drugiej serii zawodnicy rywalizują tak, jak podczas innych zawodów Pucharu Świata.

Skocznie

Przed Turniejem

Nagrody 
Pula nagród 62. Turnieju Czterech Skoczni wynosiła 315 tysięcy franków szwajcarskich. Za zwycięstwo w konkursie zawodnicy otrzymywali 10 tysięcy franków. Zwycięstwo w kwalifikacjach nagradzane było kwotą 2,4 tysiąca franków. Za wygranie całej imprezy zwycięzca otrzymał dodatkowo 20 tysięcy franków.

Faworyci 
Przed turniejem za głównych faworytów zawodów uważani byli Kamil Stoch – lider pucharu świata oraz Gregor Schlierenzauer. Według większości gazet, w walce o zwycięstwo liczyć się mogli także zawodnicy z czołowej dziesiątki PŚ.

Klasyfikacja Pucharu Świata przed rozpoczęciem Turnieju Czterech Skoczni 
Przed rozpoczęciem Turnieju Czterech Skoczni odbyło się osiem konkursów indywidualnych Pucharu Świata (jeden został odwołany). Po dwa zwycięstwa odnieśli Gregor Schlierenzauer oraz Kamil Stoch, który zgromadził najwięcej punktów PŚ przed rozpoczęciem turnieju, natomiast po jednym Krzysztof Biegun, Severin Freund, Thomas Morgenstern oraz Jan Ziobro. Poniżej znajduje się klasyfikacja dwudziestu najlepszych skoczków w Pucharze Świata po rozegraniu ośmiu zawodów.

Jury

Oberstdorf

Kwalifikacje

Zestawienie par 
 Legenda

Konkurs 

 * – oznaczenie szczęśliwych przegranych

Garmisch-Partenkirchen

Kwalifikacje

Zestawienie par 
 Legenda

Konkurs 

 * – oznaczenie szczęśliwych przegranych

Innsbruck

Kwalifikacje

Zestawienie par 
 Legenda

Konkurs 
Podczas konkursu rozegrano tylko 1. serię.

 * – oznaczenie szczęśliwych przegranych

Bischofshofen

Kwalifikacje

Zestawienie par 
 Legenda

Konkurs 

 * – oznaczenie szczęśliwych przegranych

Końcowa klasyfikacja 62. Turnieju Czterech Skoczni

Uwagi

Przypisy

Bibliografia 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Turniej Czterech Skoczni
Turniej Czterech Skoczni
2013 w Niemczech
2014 w Niemczech
2014 w Austrii
Puchar Świata w skokach narciarskich w Oberstdorfie
Puchar Świata w skokach narciarskich w Garmisch-Partenkirchen
Puchar Świata w skokach narciarskich w Innsbrucku
Puchar Świata w skokach narciarskich w Bischofshofen